Тарбеево — название населённых пунктов в России:

 Тарбеево — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Тарбеево — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Тарбеево — прежнее название деревни Глумилино, вошедшей в состав города Уфы